Милка:

Библия
 Милка (дочь Салпаада)
 Милка (племянница Авраама)

Фамилия
 
 Милка, Богдан Евгеньевич (род. 1973) — российский композитор, скрипач.

См. также 
 Milka
 Милк
 Милки
 Мелка